Enrique Fernández puede referirse a (orden alfabético de apellido):

 Carlos Enrique Fernández (1990- ), futbolista venezolano;
 Enrique Fernández Arbós (1863-1939), violinista, director de orquesta y compositor español;
 Enrique Fernández de Heredia (¿-?), militar español;
 Enrique Fernández López (2003-), futbolista español;
 Luis Enrique Fernández Marta (1953- ), cineasta uruguayo;
 Enrique Fernández Prado (1940-2018), empresario español antiguo dueño del Atlético Celaya;
 Enrique Fernández Peláez (1975- ), historietista español;
 Enrique Fernández Ruiz (1967- ), jugador de baloncesto español;
 Enrique Fernández Sanz (1872-1950), médico y académico español;
 Enrique Fernández Viola (1912-1985), futbolista y entrenador uruguayo;
 Enrique Santiago Fernández (1944-2003), futbolista rosarino;